

Nom de famille 

 Algernon Graves (1845-1922), historien de l'art britannique et marchand d'art. 
 Ben Graves (1972-2018), musicien américain.
 Carie Graves (1953-), rameuse d'aviron américaine.
 Clare Graves (1914-1986), professeur de psychologie américain.
 Denyce Graves (1964-), mezzo-soprano américaine.
 James Todd Graves (1963-), tireur sportif américain.
 Jenny Graves (1941-), généticienne australienne
 John Graves (1920-2013), écrivain américain.
 Louis Graves (1791-1857), archéologue français.
 Milford Graves (1941-2021), batteur et percussionniste américain.
 Nancy Graves (1939-1995), peintre et sculpteur américaine.
 Peter Graves (1926-2010), acteur américain.
 Philip Graves (1876-1953), journaliste irlandais
 Philip Graves (1989-), triathlète anglais.
 Robert Graves (1895-1985), écrivain britannique, notamment auteur de livres de référence concernant les mythes celtes et grecs.
 Robert James Graves (1797-1853), médecin et chirurgien irlandais.
 Rupert Graves (1963-), acteur britannique.
 Sarah Graves (1951-), romancière américaine, auteure de roman policier.
 Thomas Graves,  de Graves, un amiral britannique

Toponymes 

 Un type de sol, composé de graviers : les graves.
 Une région naturelle de la Gironde : les Graves portant le vignoble des Graves.
 Graves de Vayres, dans la même région.
 L'appellation d'origine contrôlée : graves (AOC).
 Une ancienne commune de la Charente, intégrée à Graves-Saint-Amant : Graves
 Graves, ruisseau du Puy de Dôme, sous-affluent de la Loire.
 Le lac des Graves est un lac artificiel, né de la reconversion d'une ancienne gravière dans la vallée de la Jordanne au hameau de Jaulhac, commune de Lascelle (Cantal).
 Le comté de Graves est un comté du Kentucky aux États-Unis.

Médecine 
 la maladie de Graves ou maladie de Graves-Basedow est un synonyme de la maladie de Basedow.

Autres 
 Le radar GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale) est un système de détection de satellites français.
 Château de Graves dans l'Aveyron (France)
 Graves série télévisée américaine créée en 2016 avec Nick Nolte dans le rôle-titre

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais